de chemische formule van kaliumbromide
Koninklijke Bibliotheek van België
Kellogg, Brown and Root - een Amerikaans transnationaal bedrijf
Koninklijke Belgische Roeibond